Songs of Love and Hate — четвёртый студийный альбом британской индастриал-метал группы Godflesh. Альбом был выпущен 20 августа 1996 года, лейбле Earache Records.

Об альбоме
На этом альбоме можно отметить сильное влияние EBM ритмов, переплетённых с характерными для Godflesh тяжелыми риффами, которые в конечном итоге и создали оригинальный музыкальный стиль альбома. Это первый релиз Godflesh, который включал полные тексты песен, также в качестве студийного барабанщика в записи альбома участвовал Брайан Мантиа, который привнес в альбом более "традиционный хеви-метал" звук. Как отмечено в рецензии сайта Allmusic.com, "никогда ещё группа не звучала так тяжело, звук стал плотнее, и в нём гораздо больше человеческого, чем когда-либо прежде"

Список композиций
 «Wake» — 4:19
 «Sterile Prophet» — 4:19
 «Circle of Shit» — 4:53
 «Hunter» — 4:40
 «Gift from Heaven» — 7:45
 «Amoral» — 4:57
 «Angel Domain» — 3:55
 «Kingdom Come» — 5:34
 «Time, Death and Wastefulness» — 6:13
 «Frail» — 5:25
 «Almost Heaven»  — 5:41

Участники записи
 Godflesh
 Джастин Броудрик (J. K. Broadrick) — вокал, гитара, программирование, микширование, сэмплинг
 Бен Грин (G.C. Green) — бас-гитара
 Брайан Мантиа (Bryan Mantia) — ударные

Примечания 

Альбомы Earache Records
Альбомы Godflesh
Альбомы индастриал-метала